Фёдор Тере́щенко:
 Терещенко, Фёдор Артемьевич (1832—1894) — русский общественный деятель, сахарозаводчик.
 Терещенко, Фёдор Фёдорович (1888—1950) — киевский авиаконструктор и меценат.